«Профессиона́л»:
 Профессионал () — французский фильм Жоржа Лотнера 1981 года.
 Профессионал — сербский фильм Душана Ковачевича.
 Профессионал () — американский/австралийский фильм Гэри Маккендри 2011 года.
 Профессионал — российский сериал 2014 года.
 Профессионал () — американский триллер 2018 года с Киану Ривзом в главной роли.